Улица Станюко́вича — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР:

Россия 
 Улица Станюковича — улица во Владивостоке.
 Улица Станюковича — улица в Казани.
 Улица Станюковича — улица в Кронштадте.
 Улица Станюковича — улица в Муроме.
 Улица Станюковича — улица в Пензе.

Украина 
 Улица Станюковича — улица в Донецке.
 Улица Станюковича — улица в Мариуполе.
 Улица Станюковича — улица в Севастополе.

См. также 
 Улица Станюкевича